Троя, або Іліон — давньогрецьке місто
 Іліон (роман) () — науково-фантастичний роман Дена Сімонса